

Linguistica 
Doppietto – coppia di due parole, una voce ereditaria e una voce dotta, che originano dalla medesima voce antica

Chimica e fisica 
Doppietto – coppia di elettroni che occupano lo stesso orbitale, ma presentano spin opposti
Doppietto – in spettroscopia, coppia di linee spettrali aventi lunghezza d'onda molto prossima e discriminabili solo mediante tecniche ad alta risoluzione
Doppietto – sistema ottico costituito da una coppia di vetri